Sociological Association steht für:

 American Sociological Association
 British Sociological Association
 European Sociological Association
 International Sociological Association
 Nordic Sociological Association